Жозеф Филипп Пьер Ив Эллио́тт Трюдо́ (, , Монреаль, Канада — , там же) — канадский политик, пятнадцатый премьер-министр Канады в 1968—1979 и 1980—1984 годах. Перенёс центр законодательной власти из британского парламента в Палату общин в Оттаве, сделав таким образом Канаду полностью самостоятельной и независимой от бывшей метрополии.

Трюдо является одним из самых известных политиков в истории страны, его называют «отцом современной Канады». Считается самым популярным человеком Канады в XX столетии.

Биография 
Потомок французских и шотландских переселенцев, Пьер Эллиотт Трюдо родился 18 октября 1919 года в Монреале в семье богатого квебекского адвоката. В юности был сторонником Народного блока, выступавшего с антифедеральными лозунгами, в частности, против участия квебекцев в боевых действиях в Европе (в дальнейшем Трюдо, напротив, отстаивал профедеральные позиции и был оппонентом квебекских националистов).

Получил образование в Монреальском университете (окончил в 1943), Гарварде, Парижском Институте политических исследований, Лондонской школе экономики и политических наук, где изучал право, экономику и политологию.

В Гарварде он избрал темой своей диссертации проблему соотношения коммунизма и христианства. Он становится убеждённым сторонником кейнсианской экономики в значительной степени благодаря влиянию своих преподавателей — Йозефа Шумпетера и Джона Кеннета Гэлбрейта в Гарварде и Гарольда Ласки в Лондоне. В Париже на его интеллектуальное становление также повлияли персонализм Эммануэля Мунье и книга Николая Бердяева «О рабстве и свободе человека. Опыт персоналистической философии».

В 1951 году посетил Советский Союз, вследствие чего ему некоторое время был запрещён въезд в охваченные маккартистской истерией Соединённые Штаты. Более того, в ФБР по личному распоряжению Эдгара Гувера на него было заведено досье. Когда после смерти Трюдо в 2000 году оно было рассекречено (и опубликовано — со значительными купюрами), оказалось, что оно представляет собой 161-страничное дело, в котором попадаются газетные материалы, называющие его «радикальным социалистом» и «канадским Кастро».

Кроме того, из-за левых симпатий молодого Трюдо он трижды отстранялся от возможности преподавать в Монреальском университете по распоряжению премьер-министра Квебека Мориса Дюплесси, отличавшегося крайним антикоммунизмом. Трюдо выступал с осуждением авторитарных методов и клерикализма Дюплесси на страницах журнала «». Он сыграл важную роль в подготовке процесса «Тихой революции», устранившей в Квебеке всевластие католической церкви и консервативные порядки, а также установившей систему социального обеспечения.

В 1961—1965 годах работал адъюнкт-профессором права в Монреальском университете.

Политическая деятельность 
После возвращения в 1949 году в Канаду начал карьеру адвоката и профсоюзного деятеля Квебека. В 1949—1951 годах короткое время проработал в Оттаве в аппарате либерального премьер-министра Луи Сен-Лорана в качестве советника по экономике.

Его известность как поборника гражданских свобод возросла после участия в качестве юрисконсульта ряда профсоюзов в стачке шахтёров на асбестовых карьерах в Квебеке в 1949 году. Он отобразил это событие в изданной в 1956 году книге «La grève de l’amiante», в которой рассматривал забастовку как ключевое событие квебекской истории, положившее начало сопротивлению франкофонным клерикальным политическим кругам и англоязычной буржуазии, длительное время контролировавших провинцию. Позже принял участие в кампании обновления Либеральной партии Квебека, которая в 1960 году победила консерваторов на выборах в провинции.

Изначально, оставаясь при социал-демократических ценностях, был близок к ряду интеллектуалов из Федерации кооперативного содружества (в том числе к Фрэнку Скотту, Юджину Форси, Майклу Оливеру и Чарльзу Тейлору) и в 1950-х годах являлся членом этой партии левого толка. Однако, став политиком федерального уровня, связал свою политическую судьбу не с основанной на базе последней Новой демократической партией (НДП), а c Либеральной партией. Это было связано с тем, что он сомневался в успехе привлечения голосов франкоканадцев Томми Дугласом, а следовательно, и в возможностях НДП сформировать федеральное правительство. Кроме того, у него были расхождения с позицией НДП по вопросу существования «двух наций» в Канаде. Являлся принципиальным сторонником федерализма и противником национализма провинций, особенно Квебека, поддерживая вместе с тем идею автономии для родной провинции.

На выборах 1963 года ещё поддерживал недавно образованную Новую демократическую партию, но в 1965 году вступил в Либеральную партию вместе с двумя единомышленниками, Жераром Пелетье и Жаном Маршаном, намереваясь реформировать её изнутри. Даже вступив в Либеральную партию, он продолжал критиковать отдельные аспекты политического курса либерального кабинета Лестера Пирсона — например, размещение в Канаде американских ракет «Бомарк» с ядерными зарядами.

В 1967 году Трюдо становится министром юстиции и генеральным прокурором. Он использовал своё положение как трибуну для дискуссии с квебекским премьером Джонсоном, который требовал предоставления особого статуса для провинции.

На посту премьер-министра 
В апреле 1968 года после отставки Пирсона был избран лидером Либеральной партии, получив 51 % делегатов партийного съезда и возглавил правительство. В том же году на федеральных выборах ему противостояли сильные конкуренты — Роберт Стэнфилд от консерваторов и Томми Дуглас от социалистической НДП. Однако Либеральная партия сумела получить более 45 % голосов избирателей и абсолютное большинство в Палате общин, выступая под лозунгами «Справедливого общества» (в духе государства всеобщего благоденствия) на волне всеобщей «трюдомании».

Возглавляемое им правительство принимало меры для решения квебекского вопроса: в 1969 году был принят закон о равенстве английского и французского языков на федеральном уровне, применении двуязычия в районах, где число говорящих на втором языке превышает 10 %, а также изучении французского языка чиновниками. Но этот закон не удовлетворил квебекских сепаратистов, к тому же им были недовольны англоязычные провинции, особенно на западе страны.

В результате, радикальный Фронт освобождения Квебека провёл ряд терактов и похищений известных лиц, в частности, был похищен и убит министр труда Пьер Ляпорт. Правительство было вынуждено ввести военное положение и направить в Квебек войска. Начались массовые аресты, в результате которых задерживались не только экстремисты, но и просто «подозрительно выглядевшие» граждане. Гражданские свободы были ограничены. Чрезвычайное положение, введённое в результате «Октябрьского кризиса», было отменено только в 1971 году. Сепаратизм был подавлен, но в результате жёстких действий канадского правительства и массовых арестов, идея отделения Квебека от Канады получила в провинции много новых сторонников. В 1980 году сепаратисты организовали референдум по отделению Квебека, но потерпели поражение.

П. Э. Трюдо был убеждённым приверженцем социал-либерализма, он отменил смертную казнь, легализовал аборты, прекратил преследование гомосексуалов, упростил процедуру разводов. В условиях значительного роста инфляции и безработицы на рубеже 1960—1970-х годов его кабинет пытался добиться стабилизации цен и уговорить профсоюзы умерить требования о повышении зарплаты, однако профсоюзы отказались сотрудничать с правительственной комиссией по ценам и доходам. С другой стороны, кабинет Трюдо совершил важные социальные преобразования, включая освобождение от уплаты налогов лиц с низкими доходами, повышение пенсий и пособий с учётом инфляции, организации общественных работ. В условиях экономического кризиса 1974—1975 годов правительство Трюдо ввело в 1975 году контроль над ценами (на ряд продуктов питания и бензин) и доходами, который действовал до 1978 года. С целью обеспечения нового курса в энергетической политике была учреждена государственная компания «Петро-Канада» («Petro-Canada»).

В 1972 году ЛП оказалась в меньшинстве в парламенте, однако благодаря внешней поддержке Новой демократической партии оставалась у власти в качестве «правительства меньшинства». В мае 1974 года вотум недоверия правительству, высказанный Палатой общин в связи с отрицательным исходом голосования за проект бюджета, привёл к внеочередным выборам, на которых Либеральная партия получила 32 дополнительных места и, имея 141 из 264 мест в нижней палате, сформировала новое однопартийное правительство. В итоге либералы находились у власти вплоть до поражения на выборах в мае 1979 года. Трюдо уже собирался уходить в отставку с внутрипартийных постов, но успех его политических оппонентов был непрочным. В декабре 1979 года консервативное правительство Джо Кларка потерпело поражение в ходе парламентского голосования по бюджету. На внеочередных выборах в феврале 1980 года Либеральная партия вновь взяла верх над Прогрессивно-консервативной.

Снова став премьер-министром, Трюдо оставался на этом посту следующие четыре с половиной года. В 1982 году он выступил инициатором изменений в федеральной конституции с целью положить конец полномочиям британского парламента. В 1982 году он принял участие в программе «Чтобы Польша была Польшей», чтобы выразить поддержку «Солидарности». Результатом стал Конституционный акт 1982 года, который, будучи утверждённым британским парламентом в качестве составляющей Акта о Канаде, означал репатриацию канадской конституции и формальное обеспечение полного суверенитета Канады. Столкнувшись с консервативной оппозицией, Трюдо мобилизовал лоббистские группы в поддержку Хартии прав и свобод (как части конституции). Кроме того, оппозиция, связанная с компаниями, добывающими нефть в Западной Канаде, была недовольна Национальной энергетической программой, внедрявшейся правительством с целью защитить канадских потребителей от резких перепадов мировых цен на нефть.

В июне 1984 года ушёл в отставку с поста премьер-министра и лидера партии, после чего до конца жизни занимался юридической практикой.

Внешняя политика 
Проводил политику постепенного дистанцирования от США − важнейшего экономического и стратегического партнёра Канады (и её единственного сухопутного соседа). Например, на Рождество 1969 года (разгар протестов против войны США во Вьетнаме) премьер-министр, ранее лично участвовавший в антивоенных маршах, официально принял у себя в кабинете известных противников этой войны — знаменитых Джона Леннона и Йоко Оно. А в 1976 году первым из западных политиков посетил Кубу, несмотря на протесты американских официальных лиц. В 1971 году он совершил визит в СССР и принимал в Канаде Алексея Николаевича Косыгина. Кроме того, он развивал связи с Китайской народной республикой, с которой установил дипломатические отношения.

В 1970 году была обнародована Белая книга «Внешняя политика для канадцев», в которой излагались основные концепции правительства относительно уменьшения зависимости страны от США в военно-политическом и экономическом плане. Наполовину сократил канадское участие в НАТО, вывел канадские войска из «ударных ядерных сил» НАТО в Европе и к 1972 году ликвидировал базы американских ракет «Бомарк» на канадской территории. В торговой сфере его правительство стремилось к «третьей альтернативе», предусматривающей, в первую очередь, расширению оборота с Западной Европой.

Политика в отношении аборигенных народов 
Критики отмечают, что в своём стремлении сформировать единую канадскую федерацию он прибегал к жёстким мерам на грани законности. В частности, именно на годы его двух премьерских сроков пришлась «облава шестидесятых» — программа принудительного изъятия детей из индейских семей с целью их последующей передачи усыновителям, главным образом за пределами Канады. Лишь во втором десятилетии 21 в. последовали извинения и решения о компенсации со стороны сначала провинциальных, а затем и федерального правительства.

Кроме того, уже во второй год своего премьерского срока он вместе с министром по правам индейцев Жаном Кретьеном предложил законопроект (:en:1969 White Paper), уравнивавший индейцев в гражданских правах с прочим населением. Проект, впрочем, был отвергнут представителями индейских племён на том основании, что такое уравнивание лишало их «особых прав», гарантированных прежним Законом об индейцах, а также вело в конечном счёте к их культурной ассимиляции.

Награды и признание 
 Компаньон ордена Канады (1985)
 Орден Кавалеров Почёта (1985)
 Медаль Серебряного юбилея королевы Елизаветы II (1977)
 Медаль 100-летия Канады (1967)
 Медаль 125-летия Канадской конфедерации (1992)

Память 
 1 января 2004 года Монреальский аэропорт Дорваль переименован в честь П. Э. Трюдо.

Оценки 
Он приложил огромные усилия для изменения нашего общества и формирования национального характера канадцев. Благодаря Трюдо мы получили настоящее признание на международной арене, сопоставимое с нашими размерами и силой. Куда бы он ни ехал с визитом, он давал нам повод гордиться тем, что мы — канадцы.

Библиография 
 «Асбестовая забастовка» (La Grve de l’Amiante, 1956); 
 «Два простака в красном Китае» (Deux Innocents en Chine Rouge, 1960); 
 «Федерализм и франкоканадцы» (Le Fdralisme et la Socit canadienne-franaise, 1967); 
 «Пути политики» (Les Chemines de la politique, 1970); 
 «Беседы с канадцами» (Conversations with Canadians, 1972). 

В 1990-х годах Трюдо опубликовал свои мемуары, а также несколько книг по проблемам квебекского сепаратизма, энергетического кризиса и внешней политики.

Личная жизнь 
Имел репутацию эксцентричной и неординарной личности, могущей сделать пируэт в Букингемском дворце за спиной королевы.

В 1969—1970 годах был в романтических отношениях с известной американской киноактрисой Барброй Стрейзанд.

Оппозиция заявляла, что 16 февраля 1971 года в Палате общин Парламента Канады он нецензурно выругался. В народе сказанную им брань в шутку называют «»: эти слова он употребил в интервью, оправдываясь за возможный инцидент. Его сын Джастин Трюдо, также ставший премьер-министром Канады, позднее признался, что его отец действительно тогда выругался.

Умер в Монреале 28 сентября 2000 года в возрасте 80 лет от рака простаты. Его похороны посетили такие разные личности, как экс-президент США Джимми Картер, лидер Кубинской революции Фидель Кастро и имам исмаилитов Ага-хан IV.

Семья 
 Жена (1971—1984) — Маргарет Трюдо.
 Дети:
 Джастин Трюдо (род. 1971, избран премьер-министром Канады на федеральных выборах 19 октября 2015 года, лидер Либеральной партии с 2013 года; женат на Софи Грегуар, трое детей).
 Александр Трюдо (род. 1973, журналист и режиссёр-документалист)
 Мишель Трюдо (1975—1998, погиб в 23 года из-за схода лавины во время катания на лыжах)
 Сара Элизабет Койн

Примечания

Литература

Ссылки 
 Пьер Эллиот Трюдо: Досье в энциклопедии «Кругосвет».
 Политическая обстановка в современной Канаде. — Часть II // Современная Канада. — 2007. — 11 июня.
 Премьер, который делал пируэты // Lenta.ru. — 2000. — 29 сентября.
 Канада после Второй мировой войны
 В Канаде умер бывший премьер-министр Пьер Трюдо // NewsRu.com. — 2000. — 29 сентября.
 Рассекречено досье на «канадского Кастро» // Независимая газета. — 2001. — 20 апреля.

Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Института политических исследований
Выпускники Монреальского университета
Выпускники юридического факультета Монреальского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Выпускники Школы управления им. Джона Ф. Кеннеди
Лидеры официальной оппозиции в палате общин Канады
Министры юстиции Канады
Члены Тайного совета Королевы для Канады
Умершие от рака предстательной железы
Похороненные в провинции Квебек
Мемуаристы Канады XX века
Адвокаты Квебека
Главы Либеральной партии Канады
Лица национального исторического значения Канады
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Члены палаты общин Канады от Квебека
Трюдо
Родители премьер-министров Канады
Политики XX века
Почётные доктора Оттавского университета
Почётные доктора Альбертского университета
Почётные доктора Университета Дэлхаузи
Почётные доктора Университета Британской Колумбии
Почётные доктора Университета Кэйо